Томас де Рос (; 13 января 1337 — 8 июня 1384) — английский аристократ, 4-й барон де Рос с 1352 года. Участвовал в Столетней войне.

Биография 
Томас де Рос был вторым сыном Уильяма де Роса, 2-го барона де Роса, и Марджори Бэдлсмир. Он унаследовал семейные владения и титул после смерти старшего брата Уильяма в 1352 году. Рос был объявлен совершеннолетним в 1358 году. Он участвовал в войнах на континенте под началом короля Эдуарда III в 1355, 1356, 1359 и 1360 годах. В 1367 году Томас был впервые вызван в парламент, в 1372 году был посвящён в рыцари, а в 1374 году участвовал во взятии Лиможа армией Чёрного принца.

Томас де Рос женился около 1358 года на Беатрис Стаффорд, дочери Ральфа Стаффорда, 1-го графа Стаффорда, и Маргарет Одли. В этом браке родились: Джон (5-й барон де Рос), Уильям (6-й барон де Рос), Томас, Роберт, Элизабет (жена Томаса Клиффорда, 6-го барона Клиффорда) и Маргарет, жена Реджинальда де Грея, 3-го барона Грея из Ратина.

Беатрис пережила мужа и позже вступила в ещё один брак — с сэром Ричардом Бёрли.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны де Рос